Kisaragi steht für:
 Kisaragi, den zweiten Monat im japanischen Lunisolarkalender, heute auch für Februar, siehe Japanische Zeitrechnung
 Kisaragi, ein Zerstörer der Kaiserlich Japanischen Marine

Kisaragi ist der Familienname folgender Personen:
 Koharu Kisaragi (1956–2000), japanische Dramatikerin und Theaterleiterin
 Gunma Kisaragi, japanischer Mangaka